Lathromeris är ett släkte av steklar. Lathromeris ingår i familjen hårstrimsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hårstrimsteklar
Lathromeris